Кратер Марко Поло () — крупный ударный кратер в южной части гор Апеннины на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь итальянского купца и путешественника Марко Поло (1254—1324) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1961 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Конон на севере; кратер Янгель на востоке-северо-востоке; кратер Укерт на юге-юго-востоке и кратер Боде на юге. На юго-западе от кратера Марко Поло располагается Залив Зноя; на северо-западе лежит Море Дождей; на северо-востоке - Залив Верности; на востоке – Море Паров; на юге Залив Центральный. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 28,3 км, глубина 360 м.

Кратер Марко Поло практически полностью разрушен и трудно различим на фоне окружающей местности, сохранилась лишь западная часть его вала. Южная часть вала перекрыта сателлитным кратером Марко Поло A (см. ниже), северная часть вала рассечена несколькими расщелинами. Кратер Марко Поло включен в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

Сателлитные кратеры 

 Сателлитные кратеры Марко Поло D и Марко Поло F включены в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-17.
 Кратер Марко Поло на карте LAC-59.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны